Sedlitz bezeichnet

 Sedlitz (Senftenberg) einen Ortsteil von Senftenberg im Landkreis Oberspreewald-Lausitz in Brandenburg
 mehrere Orte in Tschechien
 Sedlec u Obrnic, Ortsteil von Korozluky, Okres Most
 Sedlec u Temelína, Ortsteil von Temelín, Okres České Budějovice 
 Sedlice u Blatné, Gemeinde im Okres Strakonice, Tschechien
 Sedlice u Želivi, Gemeinde im Okres Pelhřimov, Tschechien
 Sedlice u Březnice, Gemeinde im Okres Příbram, Tschechien
 Sedlice (Praskačka), Ortsteil von Praskačka, Okres Hradec Králové, Tschechien 
 Sedlice u Domažlic, Ortsteil von Zahořany u Domažlic, Okres Domažlice, Tschechien
 Sedlice, Ortsteil von Keblov, Okres Benešov, Tschechien
 Sedlice, Ortsteil von Přídolí, Okres Český Krumlov, Tschechien

Siehe auch: Sedletz, Sedlec, Sedlice
 Großsedlitz, Ortsteil der Stadt Heidenau im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Kleinsedlitz, Ortsteil der Stadt Heidenau im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Niedersedlitz, Stadtteil Nr. 73 von Dresden, Sachsen
 Obersedlitz im 18. Jahrhundert vereinzelt verwendete Bezeichnung für das heutige Großsedlitz, Stadt Heidenau, Sachsen